

Prénom 

 Valentyn Glouchko (Glushko)
 Valentyn (Vasyliovytch) Sylvestrov
 Valentyn Slyusar

Patronyme 
 Noah Valentyn, acteur néerlandais

Valentyna 
 Valentyna «Valj» Oleksandrivna Semerenko
 Valentyna Semenivna Chevtchenko

Voir aussi 
 Valentin, Valentina
 Valentýn

Prénom ukrainien
Prénom masculin